E75 peut faire référence à :
 Route européenne 75, une route traversant la Norvège, la Finlande, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la Macédoine et la Grèce ;
 Troubles du métabolisme des sphingolipides, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres